Răchitoasa se poate referi la:

 Răchitoasa, Bacău
 Răchitoasa, Ialomița

Vezi și 
 Râul Răchitoasa (dezambiguizare)

 Răchita (dezambiguizare)
 Răchiți (dezambiguizare)
 Răchitiș (dezambiguizare)
 Răchițele (dezambiguizare)
 Răchitova (dezambiguizare)

Toponime românești